Harlock steht für:

 Die Abenteuer des fantastischen Weltraumpiraten Captain Harlock, japanische Manga- und Anime-Serie

Harlock ist der Familienname folgender Personen:

 David Harlock (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Neil Harlock (* 1975), neuseeländischer Fußballspieler